Фамилија Анаја има више значења:

 Фамилија Анаја, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Анаја (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику